Sezóna 2021/2022 byla čtrnáctým ročníkem KHL. V lize hrálo 24 týmů ze 6 zemí – Ruska, Číny, Kazachstánu, Lotyšska, Finska a Běloruska. Titul z předcházejícího ročníku obhajoval Avangard Omsk, který ve finále porazil tým CSKA Moskva.

Základní část sezóny byla naplánovaná na období od 1. září 2021 do 1. března 2022 a měla mít 56 kol. Po posunech kvůli pandemii covidu-19 (celkem více než 50 zápasů bylo odloženo) a přerušením pro zápasy Zimních olympijských her se KHL rozhodla, že po skončení ZOH2022 se nebudou zápasy základní části dohrávat. Vítěz základní části tak nebyl vyhlášen.

Vítězem Gagarinova poháru se stal tým CSKA Moskva, který ve finále zdolal Metallurg Magnitogorsk poměrem 4:3 na zápasy. Vítěz Kontinentálního poháru pro nejlepší tým základní části ligy nebyl vyhlášen.

Kluby 2021/2022

Změny před sezónou 
Po jedné sezóně mimo soutěž kvůli finančním problémům se KHL opět účastní klub Admiral Vladivostok. Návrat Admiralu znamenal přesuny týmů mezi jednotlivými divizemi a konferencemi: Admiral byl zařazen do Černyševovy divize, Torpedo se přesunulo zpět do západní konference, do Bobrovovy divize; Severstal se přesunul do Tarasovovy divize a Kunlun se přesunul do Charlamovovy divize.

Změny během sezóny 
Po základní části z ligy odstoupily dva neruské kluby Jokerit Helsinky a Dinamo Riga z důvodu ruské invaze na Ukrajinu.

Rozdělení do divizí

Základní část 
Dle původního rozpisu měl každý tým odehrát 56 utkání: s každým týmem ligy systémem doma-venku (46 zápasů) a pak ještě 10 zápasů s týmy ve vlastní divizi (10 zápasů). Za každý zápas byly přidělovány body, za vítězství 2 body (nezávisle na vítězství v normální hrací době, prodloužení nebo na samostatné nájezdy). Jeden bod získal tým, který prohrál v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, nula bodů pak tým, který prohrál v normální hrací době. Pro sezónu 2021/22 nebylo druhé místo v nasazení vyřazovací části vyhrazeno pro vítěze divize.

Vzhledem k tomu, že v únoru 2022 bylo rozhodnuto, že základní část nebude dohrána, vznikl návrh, aby byl sestaven žebříček dle procentního zisku bodů a 8 nejlepších z každé konference by postupovalo do play-off. Tento návrh byl předložen ke schválení vedení KHL a Hokejové asociaci Ruska. Návrh byl potvrzen dne 16. února 2022.

Východní konference

Západní konference

Playoff

Reference 

Sezóny KHL
Lední hokej v roce 2021
Lední hokej v roce 2022
Sport v Rusku v roce 2021
Sport v Rusku v roce 2022